Короваевская волость — историческая административно-территориальная единица в составе Покровского уезда Владимирской губернии.

История
В середине XII — начале XIII веков территория принадлежала Ростово-Суздальскому княжеству.

В апреле 1924 года Жаровская и Короваевская волости были объединены.

Населённые пункты 
По данным на 1905 год из книги Список населённых мест Владимирской губернии в Короваевскую волость входили следующие населённые места:
 Алексино
 Васильки (при деревне усадьба Петровых)
 Демнево (современное название деревни - «Демлево»)
 Дохлово (современное название деревни - «Веселово»)
 Дровново
 Калинино (сельцо, при нём имение С. Морозова и его же мельница)
 Короваево (село, при нём имение Симанина; современное название - «Караваево»)
 Кузяево
 Летово (при деревне имение Рябова)
 Марково (при деревне лесная сторожка Симанина)
 Митино (усадьба Козловского)
 Мышлино
 Назарово (при деревне усадьба Морозова)
 Очеп
 Пильна
 Погорельцы 1
 Погорельцы 2
 Покровка
 Поломы (при деревне мельница Поломского общества)
 Свинцово
 Тощебулово
 Ушицыно

Волостное правление 
По данным на 1900 год: волостной старшина — Михаил Иванович Жильцов, писарь — Василий Иванович Абалкин.

По данным на 1910 год: волостной старшина — Иван Серов, писарь — Иван Киселев.

Население

В 1890 году Короваевская волость Покровского уезда включает 6132 десятин крестьянской земли, 20 селений, 641 крестьянский двор (4 не крестьянских), 3570 душ обоего пола. Административным центром волости было село Короваево.

Примечания 

Покровский уезд (Владимирская губерния)